«Найти и обезвредить» — советский художественный фильм, поставленный на Свердловской киностудии в 1982 году режиссёром Георгием Кузнецовым.

Сюжет 
Три друга — Виктор (Андрей Градов), Дмитрий (Александр Воеводин) и Фёдор (Борис Невзоров) — едут из Ленинграда в тайгу в отпуск. В самолёте они якобы случайно знакомятся с Юлей (Ирина Шмелёва) — кандидаткой в мастера спорта по стендовой стрельбе. На самом деле Юлия — давняя знакомая Дмитрия. Друзья приезжают на родину Фёдора — таёжный посёлок Семиреченск. Здесь они встречают кассира местного рудника тётю Пашу — женщину, в семье которой Фёдор жил во время учёбы в школе, а также давнего знакомого — Васю Лындина, племянника тёти Паши, о котором та очень плохого мнения. Остановившись в доме, принадлежащем брату Фёдора Николаю и его жене Анне, друзья отправляются на берег реки, чтобы насладиться красотами природы. Их ночной отдых прерывает шум вертолёта. Поутру они узнают, что некие бандиты напали на автобус с инкассаторами, убили тётю Пашу, тяжело ранили водителя, и, завладев большой суммой денег, ушли в лес. После размолвки по поводу действий в такой экстремальной ситуации Фёдор и Дмитрий уходят в тайгу на поимку преступников, а Виктор, Анна и Юля остаются в доме. Немного погодя на поиски преступников отправляется и Виктор. Далее сюжет разворачивается по классическому сценарию с перестрелками, погонями на большегрузных автомобилях и моторных лодках, борьбой и захватом заложников. Фильм заканчивается классическим счастливым концом: злодеи обезврежены, а герои, перевязывая раны, торжествуют.

В ролях 
 Борис Невзоров — Фёдор
 Андрей Градов — Виктор
 Александр Воеводин — Дмитрий
 Ирина Шмелёва — Юлия, студентка
 Нина Русланова — Нюра (Анна Васильевна)
 Анатолий Рудаков — Василий Лындин
 Михаил Жигалов — «Весёлый» — главарь банды
 Николай Смирнов — бандит «Бритый»
 Владимир Шакало — бандит «Сонный»
 Мария Виноградова — тётя Паша
 Павел Федосеев — водитель
 Виктор Шубин — капитан милиции
 Надежда Озерова — девушка-геолог
 Николай Лайков — водитель
 Андрей Анкудинов — молодой геолог
 В фильме снималась группа каскадёров под руководством Александра Массарского и Дмитрия Шулькина

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Геннадий Бокарев
 Режиссёр-постановщик — Георгий Кузнецов
 Оператор-постановщик — Геннадий Трубников
 Художник-постановщик — Вячеслав Панфилов
 Композитор — Владимир Лебедев
 Звукооператор — Борис Ефимов
 Режиссёр — Н. Харичева
 Операторы — Н. Банько, В. Еврилов
 Костюмы — Л. Ткаченко
 Монтаж — Раисы Стуковой
 Комбинированные съёмки:
 Оператор — В. Киреев
 Художник — В. Васенькин
 Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР
 Дирижёр — Мартин Нерсесян
 Музыкальный редактор — И. Орлов
 Редактор — Ю. Спасский
 Консультанты:
 полковник милиции В. Каменщик
 полковник милиции Е. Девиков
 Директор картины — Павел Смердев

Ссылки 
 «Готовность к действию и только» рецензия / И. Скорин «Советский экран» № 12/1983 стр 7.
 «В условиях жанра» / Быков Л. [О новом худож. фильме Свердл. киностудии «Найти и обезвредить» по сценарию Г. Бокарева. Реж. Г. Кузнецов] — Вечерний Свердловск, 1983, 3 авг.

Фильмы СССР 1982 года
Фильмы-боевики СССР
Фильмы Свердловской киностудии
Фильмы на русском языке